Llatinització de l'arrel cèltica dun, fortalesa en un turó
 Nom alternatiu d'un dúnam, unitat de superfície pròpia de l'Imperi otomà
 Dunum, municipi del districte de Wittmund a la Frísia Oriental (Alemanya)